Чингисхан () — морское нефтяное месторождение в США, расположенном в глубоководной части Мексиканского залива в 120 милях от Луизианы.

Открыто в мае 2005 года. Освоение началось в 2007 году. Извлекаемые запасы нефти оценивается 40 млн тонн. Оператором месторождение является нефтяная компания BHP Billiton (48 %). Его партнёры: Amerada Hess (28 %) и Repsol YPF (28 %).

Ссылки 
 Открытие Genghis Khan
 На шельфе Мексиканского залива началась добыча нефти на глубоководном месторождении Чингисхан

Нефтяные месторождения США
мест
Морские месторождения нефти и газа